Saïx — personagem de Kingdom Hearts
Sax (Alicante) — município espanhol chamado Saix em valenciano

Comunas francesas
Saix — no Poitou-Charentes
Le Saix —  na Provença-Alpes-Costa Azul

Desambiguações de topônimos